Erdbachgraben ist ein Gewässername:

 Erdbachgraben (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (zum Main) vor Lendershausen, Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Erdbachgraben (Sauer), linker Zufluss der Saier bei Wœrth, Département Bas-Rhin (Niederelsass), Frankreich

Siehe auch:
 Erdbach